Corporation (englisch – ‚Körperschaft‘ – von lateinisch corpus ‚Körper‘) steht für: 

 The Corporation, ein kanadischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2003
 Corporation of London, die Verwaltungsbehörde der City of London
 Konzern, umgangssprachlich

Die englische Bezeichnung für Aktiengesellschaft. Zu einzelnen Ländern siehe:

 Aktiengesellschaft (Kanada), Aktiengesellschaft in Kanada
 Corporation (Vereinigte Staaten), Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)
 Aktiengesellschaft#Die Aktiengesellschaft in verschiedenen Ländern
 eine von verschiedenen beliebigen englischen Übersetzungen von kabushiki-gaisha, einer Aktiengesellschaft in Japan
 eine von verschiedenen beliebigen englischen Übersetzungen von gōdō-gaisha, einer Hybridgesellschaft in Japan
 eine von verschiedenen beliebigen englischen Übersetzungen von anderen Formen von Körperschaften (hōjin) in Japan

Siehe auch:
 Incorporation
 Korporation